Anita Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Anita Creek (Bethel, Alaska)
 Anita Creek (Nome, Alaska)
 Anita Creek (Idaho), im Idaho County